Західний вокзал — назва вокзалів у таких містах:
 Західний вокзал (Будапешт)
 Західний вокзал (Відень)
 Західний вокзал (Інсбрук)
 Західний вокзал (Пекін)